Corte Bassa ima više značenja:
 Corte Bassa, Mantua
 Corte Bassa, Modena
 Corte Bassa, Verona